Thanh ist der Familienname oder Rufname folgender Personen:

 Hàn Thế Thành (* 1972), vietnamesischer Informatiker
 Huỳnh Quang Thanh (* 1984), vietnamesischer Fußballspieler
 Nguyễn Tất Thành, Name von Hồ Chí Minh (1890–1969), vietnamesischer Politiker, den er von seinen Eltern mit Eintritt in das Schulalter erhielt
 Phùng Quang Thanh (1949–2021), vietnamesischer General und Politiker 
 Phương Thanh (* 1973), vietnamesische Sängerin
 Thanh Thanh Hiền (* 1969), vietnamesische Sängerin

Siehe auch:
 Than